Дэвид Смердон (; род. 17 сентября 1984, Брисбен) — австралийский шахматист, гроссмейстер (2009).

В составе сборной Австралии участник шести шахматных олимпиад (2004—2014 гг.).

Победитель чемпионата Океании 2009 г.

Победитель турнира серии «Гран-При Австралии» 2009 г.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

Шахматисты Австралии